Всеобщие выборы в Эквадоре проходили 31 мая (парламентские и 1-й тур президентских выборов) и 12 июля (2-й тур президентских выборов) 1998 года. В результате победу одержал Хамиль Мауад от альянса Народная демократия, получивший во втором туре 51,2 % голосов. В результате парламентских выборов Альянс стал крупнейшей партией Национального конгресса, получив 32 из 120 мест парламента.

Предвыборная обстановка 
После всеобщих выборов 1996 года президент Абдала Букарам был отстранён от должности Национальным конгрессом девять месяцев спустя по причине умственной отсталости. После этого Фабиан Аларкон занял свое место исполняющего обязанности главы государства.

Результаты

Президентские выборы

Парламентские выборы

Примечания 

Эквадор
Выборы в Эквадоре
1998 год в Эквадоре
Май 1998 года
Июль 1998 года